Plusieurs composés chimiques peuvent être qualifiés d'oxyde de cuivre :
 l'oxyde de cuivre(I) , dit oxyde cuivreux ;
 l'oxyde de cuivre(II) CuO, dit oxyde cuivrique ;
 l'oxyde de cuivre(III)  ;
 le  .

Articles connexes 
 
 

Cuivre
Composé du cuivre